Fort Royal peut faire référence :
 à la ville de Fort-de-France en Martinique, anciennement « Fort Royal de la Martinique » ;
 au Fort Saint-Louis, situé à Fort-de-France ;
 au Fort royal de l'île Sainte-Marguerite, un fort édifié sur l'île Sainte-Marguerite ;
 au Fort Royal, un fort édifié sur l'île de Terre-Neuve (alors en Nouvelle-France) ;
 au « Fort Royal » édifié en baie de Saint-Malo, renommé depuis Fort National.